Gustav Theodor Drobisch (1811-1882), écrivain et publiciste allemand ; 
 Moritz Wilhelm Drobisch (1802-1896), philosophe, logicien et mathématicien allemand ; 
 Till Drobisch (né en 1993), coureur cycliste namibien.